Als Pottwurst bezeichnet man Speisen aus:

 gebratener Blutwurst
 gebratener Grützwurst